Сантаэлья () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-Сур. Занимает площадь 272 км². Население 6182 человека (на 2010 год). Расстояние 43 км до административного центра провинции.

Города-побратимы 
   (Франция)
  Винарос, Испания

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Santaella
 Formulario de Datos Económicos

Муниципалитеты Кордовы
Населённые пункты Кордовы